Carrion est le nom de plusieurs hommes célèbres (péruvien, français, américain, équatoriens) et d'une rivière espagnole.

Patronymes

Français 
 Antoine de Carrion-Nizas (1794-1867), homme politique français.
 Henri de Carrion-Nizas (1767-1841), militaire et homme de lettres français, père d'Antoine de Carrion-Nizas.
 Henri de Carrion-Nizas (1660-1754), militaire français.
 Martin de Carrion de Loscondes (1762-1824), général de la Révolution française.

Espagnol 
 Roque Carrion (1916-1995), officier républicain espagnol, notamment connu pour ses actions de résistance en France.

Américain 
  (1961-), homme politique américain.

Péruvien 
 Daniel Alcides Carrión, étudiant en médecine péruvien, martyr de la médecine : il s'autoinicula une maladie la verruga du Pérou, et développa les symptômes d'une autre maladie, la , prouvant ainsi que les 2 maladies avaient une origine commune. Le point commun entre les deux était la bactérie Bartonella bacilliformis. Le médecin mourut des conséquences de la maladie.
 Rebeca Carrión Cachot, (1907-1960), archéologue, historienne et professeure péruvienne

Équatoriens 
 , écrivain et journaliste de l'Équateur.
 , écrivain de l'Équateur.
 Clodoveo Carrión, naturaliste de l'Équateur.
 Jerónimo Carrión (1804-1873), président de l'Équateur de 1865 à 1867.

Rivière espagnole 
 Carrión est le nom d'un cours d'eau espagnol.

Villes espagnoles 
 Carrión de los Condes dans la province de Palencia.
 Carrión de los Céspedes dans la province de Séville.
 Carrión de Calatrava dans la province de Ciudad Real.

Personnage de fiction 
 Carrion ennemi de Spider-Man. Carrion est une créature de fiction : un ennemi de Spider-Man, le clone d'un ancien ami de Peter Parker, ce qui fait que le sens d'Araignée de Spider-Man ne réagit pas face aux attaques sournoises de cet ennemi. Dans un épisode de la revue française Nova, Carrion meurt (dévoré par un autre clone) en suppliant Spider-Man de le sauver ; ce dernier (bien que rempli de compassion) ne peut rien faire.

Jeu vidéo 

 Carrion, jeu vidéo d'horreur dont la sortie est prévue en 2020 sur , ,  et .

Voir aussi 
 .

Homonymie de patronyme